Исправино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.

Входит в состав Сосновского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Сосновский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Вологды — 23 км, до центра муниципального образования Сосновки — 3,5 км. Ближайшие населённые пункты — Горбово, Молитвино, Киндеево.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района